Tippeligaen 2001 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2001 och löpte från 16 april till 28 oktober 2001. Serien spelades i 26 omgångar.

Lyn, Strømsgodset och Sogndal flyttades upp från 1. divisjon til denna säsong. Sistnevnte gick upp efter att ha spelat 3 – 3 mot Vålerenga i kvalmatcherna och gått vidare på bortamålsregeln. 

Strømsgodset och Tromsø åkte ur efter säsongen, medan Bryne vann kvalet mot Hamarkameratene och behöll platsen i Tippeligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval
7 november 2001: Bryne FK - Hamarkameratene 3–0
10 november 2001: Hamarkameratene - Bryne FK 0–0 (sammanlagt 0–3)

Skytteligan

Referenser

2001 i Norge
Fotbollssäsongen 2001
2001